

Localidades

 Chazelles (Cantal)
 Chazelles (Charente)
 Chazelles (Jura)
 Chazelles (Haute-Loire)

Desambiguações de topônimos